Moderne Zeiten () — пятый студийный альбом немецкой группы Unheilig, вышедший в 2006 году. Помимо стандартного издания, содержащего 14 композиций, выпускался в лимитированном издании, содержащем 2 бонус-трека — «Sonnentag» и «Tag für Sieger».

Список композиций 
 «Das Uhrwerk» - 1:11
 «Luftschiff» - 6:05
 «Ich will alles» - 3:50
 «Goldene Zeiten» - 4:19
 «Helden» - 4:23
 «Astronaut» - 4:19
 «Phönix» - 3:38
 «Lass uns Liebe machen» - 4:14
 «Horizont» - 5:16
 «Sonnenaufgang» - 4:15
 «Gelobtes Land» - 4:44
 «Menschenherz» - 4:52
 «Sonnentag» (Bonus Track) - 5:27
 «Tag für Sieger» (Bonus Track) - 4:54
 «Mein Stern» - 3:03
 «Moderne Zeiten» - 5:26

Альбомы 2006 года